Homesick — третий студийный альбом американской пост-хардкор группы A Day to Remember, вышел 2 февраля 2009 года в Европе и 3 февраля того же года в США.

Список композиций

Участники записи 

A Day to Remember
 Джереми Маккиннон () — вокал
 Том Дэнни () — гитара
 Нил Вестфолл () — гитара
 Джошуа Вудвэрд () — бас
 Алекс Шэллнатт () — ударные

Приглашённые музыканты
 Mike Hranica — вокал в песне «I’m Made of Wax, Larry What are You Made Of?»
 Vincent Bennett — вокал в песне «Welcome to the Family»
 Sierra Kusterbeck — вокал в песне «If It Means a Lot to You»
Продюсеры
 Продюсеры: Chad Gilbert, Andrew Wade и Chris Rubey
 Микширование: Adam Dutkiewicz
 Пре-продюсер: Andrew Wade